Койва — топоним.

Россия
 Койва — река в Пермском крае, правый приток Чусовой.
 Койва — озеро в Горнозаводском районе Пермского края.
 Койва — село в Горнозаводском районе Пермского края.
 Койва — железнодорожная станция в Горнозаводском районе Пермского края.

Эстония
 Койва — деревня в волости Валга уезда Валгамаа.
 Койва — река в Эстонии.

См. также 
 Коива (станция)